ALDH5A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 535 амінокислот, а молекулярна маса — 57 215.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Альдегіддегідрогенази